Ivalo  har flere betydninger:
 Ivalo – er et grønlandsk navn.
 Ivalo (by) – er finsk by